Wildheit bedeutet:
 umgangssprachlich eine menschliche Eigenschaft oder Charakterausformung, so viel wie: Ungebärdigkeit, Ungezügeltheit (er war ungestüm bis zur Wildheit);
 in der Theorie von Friedrich Engels (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 1884) das menschliche Stadium im Urkommunismus (dem das der „Barbarei“ folgt).